Centre Street (Manhattan)

Centre Street (Calgary), Alberta, Canada

Centre Street (Hong Kong)